Bartelmus ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Traugott Bartelmus (1735–1809), lutherischer Theologe und der erste Superintendent von Mähren, Schlesien und Galizien
 Rüdiger Bartelmus (* 1944), evangelischer Theologe und Professor am Institut für Alttestamentliche Wissenschaft und Biblische Archäologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel